Гран-Ви́а () — названия улиц и других объектов в различных городах Испании.

Улицы 
 Гран-Виа — улица в Барселоне.
 Гран-Виа — улица в Бильбао.
 Гран-Виа — улица в Мадриде.
 Гран-Виа — улица в Сарагосе.

Другие объекты 
 «Гран-Виа» — станция метро в Мадриде.
 Гран-Виа — район (финансовый центр) Барселоны.